Do soutěže dvouhry juniorů na Australian Open 2010 nastoupilo šedesát čtyři tenistů. Obhájcem titulu byl hráč Juki Bhambri, který danou sezónu v juniorské kategorii nestartoval.

Vítězem se stal čtrnáctý nasazený Brazilec Tiago Fernandes, který ve finále porazil australského tenistu Seana Bermana ve dvou setech 7–5 a 6–3.

Nasazení hráčů 
  Daniel Berta (3. kolo)
  Gianni Mina (semifinále)
  Jason Kubler (3. kolo)
  Mitchell Frank (3. kolo)
  Huang Liang-chi (2. kolo)
  Márton Fucsovics (semifinále)
  Kevin Krawietz (1. kolo)
  Dominik Schulz (2. kolo)
  Filip Horanský (3. kolo)
  Guilherme Clézar (čtvrtfinále)
  Renzo Olivo (3. kolo)
  Jasutaka Učijama (1. kolo)
  Arthur de Greef (3. kolo)
  Tiago Fernandes (vítěz)
  Henri Laaksonen (1. kolo)
  Jozef Kovalík ''(2. kolo)

Poznámka: Švéd Daniel Berta na konci sezóny 2009 figuroval na prvním místě světového žebříčku ITF, ale zapomněl se přihlásit do turnaje. organizátoři mu udělili divokou kartu do kvalifikace, z níž postoupil do hlavní juniorské soutěže.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorů na Australian Open 2010 

Australian Open 2010
Juniorský tenis v roce 2010